Велес-Бланко () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Велес. Занимает площадь 441 км². Население 2282 человека (на 2010 год). Расстояние 164 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Vélez-Blanco
 Vélez-Blanco
 Ayuntamiento de Vélez-Blanco

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии